Die Virginia Slims of Philadelphia 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Philadelphia. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 26. März bis 2. April 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Philadelphia